Hans von Schönberg ist der Name folgender Personen:

 Hans von Schönberg (Purschenstein) († 1883), Mitglied der I. Kammer des Sächsischen Landtags